Лейб-гвардия — многозначное слово:

 Лейб-гвардия — почётное наименование отборных воинских частей, предназначенных для охраны особы и местопребывания монарха.
 Лейб-гвардия — одно из наименований Русской гвардии.
 Лейб-гвардия (Великобритания) — один из двух современных кавалерийских полков британской гвардии.